Eco y Narciso puede referirse a:
 Eco y Narciso (William Waterhouse), cuadro de John William Waterhouse.
 Eco y Narciso (Nicolas Poussin), cuadro de Nicolas Poussin.
 Eco y Narciso (Mitología), poema épico de Ovidio.